Apache OpenOffice (dawniej OpenOffice.org) – pakiet oprogramowania biurowego
 OpenOffice Writer – procesor tekstu
 OpenOffice Calc – arkusz kalkulacyjny
 OpenOffice Impress – program do tworzenia grafiki prezentacyjnej
 OpenOffice Draw – program do tworzenia grafiki wektorowej
 OpenOffice Math – program  do tworzenia formuł matematycznych.
 OpenOffice Base – baza danych
 Oracle Open Office – pakiet oprogramowania biurowego stworzony przez firmę Sun Microsystems
 Office Open XML – otwarty standard ISO dokumentów elektronicznych

Zobacz też 
 LibreOffice